Ралли «Мариуполь» — традиционное соревнование по автомобильному ралли, которое проводилось в окрестностях Мариуполя Донецкой области Украины с 2007 по 2013 год. Организаторами ралли «Мариуполь» выступали Автомобильная Федерация Украины и Гражданская Организация «АвтоСпортМариуполь».

Впервые со времён объявления независимости Украины ралли «Мариуполь» прошло в 2007 году в статусе этапа Национальной гоночной серии «Кубок Лиманов». В 2008 году оно впервые вошло в календарь Чемпионата Украины по ралли.

Главной особенностью ралли «Мариуполь» являлось наличие на трассе множества трамплинов и водных преград (бродов). Такими характеристиками не обладало ни одно другое украинское ралли, поэтому ежегодно гонка собирала несколько десятков экипажей-участников и многотысячную армию зрителей и болельщиков.

В связи с вооружённым конфликтом на востоке Украины в 2014 году ралли не проводилось.

Спецучастки

Параллелька 
Трасса для параллельных гонок длиной 2300 метров была построена специально для ралли «Мариуполь» в 2008 году, и с тех пор регулярно включалась в маршрут гонки. Это самый ближний к Мариуполю спецучасток, который находится всего в шести километрах от черты города по направлению к пгт Мангуш.

Азов 
Спецучасток «Азов» является самым молодым в маршруте ралли «Мариуполь» — он впервые был использован в 2012 году. Участок протяжённостью более 20 км расположен неподалёку от курортного посёлка Мелекино, находящегося на берегу Азовского моря. Характерной особенностью «Азова» является наличие большого количества трамплинов, как на прямых участках дороги, так и в поворотах, что, по словам гонщиков, делает его похожим на прибалтийские и финские раллийные трассы. По словам чемпиона Украины 2011 года Валерия Горбаня, этот спецучасток радикально отличается от всего, что есть в украинском ралли

Броды 
Спецучасток «Броды», расположенный около села Кременевка примерно в 30 километрах от Мариуполя в сторону Донецка, является самым зрелищным отрезком трассы ралли «Мариуполь». Наиболее популярными у зрителей являются два брода через приток реки Кальчик, около которых в дни гонки собирается несколько тысяч человек, часть из которых приезжает накануне и дожидается старта гонки, ночуя в палатках. Также зрелищным местом является популярный трамплин, расположенный неподалёку от трассы Т0523.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Rally.in.ua
 Автомобильный портал «Автоцентр»
 Фотоотчет Ралли Мариуполь 2008
 Фотоотчет Ралли Мариуполь 2009
 Фотоотчет Ралли Мариуполь 2010
 

Чемпионат Украины по ралли
Мариуполь